38-й чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Джакарте (Индонезия) в августе 1995 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

1995 год в Индонезии
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Стрельба из лука
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Чемпионаты мира в Индонезии
Август 1995 года